Marosi Katalin (Gyergyószentmiklós, 1979. november 12. –) magyar hivatásos teniszezőnő, olimpikon.

1985-ben, 5 és fél évesen kezdett teniszezni szülővárosában, majd családjával kilencévesen költöztek Magyarországra. Több teniszklubban is megfordult, az Alagi Majorban kezdte, majd Rákoskeresztúron, a Vasasban és a BSE-ben is szerepelt.

1995–2016 közötti pályafutása során tizenöt egyéni és harmincegy páros ITF-tornát nyert. Legjobb egyéni Grand Slam-eredményét 2000-ben Wimbledonban érte el, ahol a második körig, párosban ugyanebben az évben az Australian Openen a harmadik körig jutott.

A 2000-es olimpián párosban negyeddöntőbe jutott Mandula Petra oldalán, ahol a fehérorosz Volha Barabanscsikava–Natallja Zverava-párostól kaptak ki 6–3, 7–5 arányban. 1997–2013 között a magyar Fed-kupa-csapat tagjaként 28 mérkőzésen szerepelt.

2013 szeptemberében bejelentette visszavonulását, azonban párosban 2015-ben ismét ütőt ragadott. 2017 márciusában esett ki a WTA páros világranglistájáról, ahol legjobb helyezése a 33. pozíció volt.

WTA-döntői

Páros

Elveszített döntői (3)

ITF-döntői

Egyéni: 22 (15–7)

Páros: 55 (31–24)

Év végi világranglista-helyezései

Jegyzetek

Források

További információk 

Magyar női teniszezők
Magyar olimpikonok
Gyergyószentmiklósiak
1979-ben született személyek
Élő személyek